Hamster, een knaagdier, ook bekend geworden als korenwolf

Andere betekenissen: 
Gulpener Korenwolf, een Nederlands witbier;
Gulpener Korenwolf Rosé, een Nederlands fruitbier